

Personen 
 Antonio José Cañas (1785-1844), diplomaat, militair, president van El Salvador
 Guillermo Cañas (1977), Argentijns tennisser
 José Alberto Cañas, (1987), Spaans profvoetballer
 José Marín Cañas (1904-1980), Spaans-Costaricaans schrijver
 Juan José Cañas (diplomaat) (± 1826-1918), diplomaat, dichter, auteur van het Salvadoraanse volkslied
 Juan José Cañas (voetballer), speler bij de Spaanse club Real Betis
 Vicente Cañas, christelijk missionaris en jezuïet

Locaties

Midden-Amerika 
Cañas (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Guanacaste
Cañas (Guanacaste), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Guanacaste
 Cañas (Tonosí), deelgemeente van Tonosi in Panama
 Isla de Cañas, eiland en deelgemeente van Tonosi in Panama
 Cañas (Puerto Rico), stad en gemeente in Puerto Rico
 Cañas Blancas, kanton rond deze gemeente
 Río Cañas Abajo (Puerto Rico), gemeenschap in de gemeente Juana Díaz in Puerto Rico

Zuid-Amerika 
 Canas (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Canas (provincie), een provincie in Peru
 Villa Cañás, gemeente in de Argentijnse provincie Santa Fe
 Cañas (Tarija), een plaats in het Boliviaanse departement Tarija

Spanje 
 Cañas (La Rioja), stad en gemeente in de Spaanse regio La Rioja
 Villar de Cañas, dorp en gemeente in de Spaanse regio Castilië-La Mancha.

Mars 
 Cañas (Marskrater), een krater op Mars

Overige 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), katholieke universiteit in El Salvador
 Las cañas, een vijfstemmige ensalada van de 16e-eeuwse Spaanse componist Mateu Fletxa